Herre på täppan kan avse:

Herre på täppan – en lek
Herre på täppan (TV6) – ett svenskt TV-program som sändes under våren 2009 på TV6
Herre på täppan (film) – amerikansk film från 1964